Chipola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chipola (Florida)
 Chipola (Louisiana)
 Chipola Terrace (Florida)

Siehe auch:
 Cipolla